Title – EP di Meghan Trainor del 2014
 Title – traccia dell'EP Title di Meghan Trainor
 Title – album di Meghan Trainor del 2015